Stadtplatz steht für:
 einen zentralen urbanen Freiraum einer Stadt, siehe Platz

Stadtplatz heißen folgende geographische Objekte:
 Stadtplatz (Aichach), Bauensemble in Aichach, Bayern
 Stadtplatz (Geiselhöring), in Geiselhöring, Bayern
 Stadtplatz (Tittmoning), in Tittmoning, Bayern
 Stadtplatz (Braunau) in Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stadtplatz (Steyr), Oberösterreich

Siehe auch:
 Stadtrecht
 Hauptplatz, Marktplatz (Städtebau)